Lagos – ex capitale della Nigeria
  Lagos – Stato della Nigeria.
  Lagos – comune del Portogallo.
  Lagos – comune della Francia.
  Lagos – villaggio della Grecia
  Isola di Lagos – isola della Nigeria
  Laguna di Lagos – laguna della Nigeria